La Coppa UEFA 2004-2005 è stata la 4ª edizione del torneo continentale riservato ai club di calcio a 5 vincitori nella precedente stagione del massimo campionato delle federazioni affiliate alla UEFA. La competizione si è disputata tra il 10 settembre 2004 e il 30 aprile 2005 e ha coinvolto 32 squadre. La federazione israeliana ha deciso di non iscrivere alla competizione nessuna squadra dopo che motivi logistici e finanziari hanno impedito la conclusione del campionato nazionale, motivo per cui il gruppo 8 è stato convertito in un triangolare. A trionfare è stata la formazione belga dell', divenuta la prima squadra non spagnola a vincere il trofeo.

Turno preliminare

Primo turno

Gruppo 1

Gruppo 2

Gruppo 3

Gruppo 4

Gruppo 5

Gruppo 6

Gruppo 7

Gruppo 8

Secondo turno

Gruppo A

Gruppo B

Finale

Note

Collegamenti esterni 

UEFA Futsal Champions League
Calcio a 5 nel 2004
Calcio a 5 nel 2005